Il singolare del torneo di tennis Monterrey Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sébastien Lareau che ha battuto in finale Wade McGuire 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Emilio Sánchez (primo turno)
 Alex O'Brien (primo turno)
 Javier Frana (quarti di finale)
 Bryan Shelton (secondo turno)

 Sébastien Lareau (Campione)
 Michael Joyce (quarti di finale)
 Roger Smith (quarti di finale)
 José Luis Noriega (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monterrey Challenger 1994